Kenneth H. Johnson (n. 1962), cestista statunitense
Kenyatta Allen Johnson (n. 1978), cestista statunitense
 Kenneth Johnson, meglio conosciuto come Slick (n. 1957), manager di wrestling e predicatore statunitense